Evstafiev ou Ievstafiev - nom de famille russe (Евстафьев) et sa forme féminine Evstafieva (Евстафьева),  dérivé du prénom Evstafi (du grec ancien Στᾰθερός - du grec moderne Ευστάθιος - solide, constant, fiable), en latin Eustache, en géorgien : ესტატე, ტატო, (Estate), en Ukrainien : Ostap (Остап), en anglais : Eustace, en espagnol : Eustaquio).

Personnalités 
 Mikhaïl Evstafiev (1963-, Михаи́л Алекса́ндрович Евста́фьев) :  artiste russe, photographe et écrivain;

Notes et références 

Patronyme russe